Le championnat d'Algérie de football 1989-1990 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de .

La JS Kabylie remporte son dixième championnat et conserve ainsi son titre acquis la saison dernière.

Résumé de la saison 455 buts (1,89 but par match )

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 
 Le Calendrier de la Nationale Une a été établi le mercredi 9 août 1989 à l'ISTS à l'issue d'un tirage au sort en présence du président de la FAF et des représentants des clubs concernés.

Résultats 

(*) JSK-RCR 3/0 (match télévisé)
(*) MCO-ASMO (1-1) au stade Bouakeul.

(*) USMH-USMA match retard joué le lundi  à 15h00.
(*) USMAn-JSK match retard joué le vendredi .
(*) ESS-CRB  match retard joué le lundi  à 15h00, déprogrammé à la suite du décès de l’entraîneur de Sétif Mokhtar Laaribi survenu le mardi . Fait marquant de ce match, la suspension du joueur sétifien Abdelhakim Serrar de deux ans par la Faf à la suite de son agression sur l'arbitre de la rencontre.
(*) MOC-MCO match retard joué le jeudi .

(*) JSK-USMBA match retard joué le lundi  à 14h30.

(*) JSMT-JSK match retard joué le..

 JSK-ASAM match retard joué le dimanche  à El-Harrach.
 MCO-CRB match avancé au lundi .

 MOC-JSMT match programmé à 14h00 (non joué), 3-0 par forfait à la suite de la grève des employés d'Air Algérie...la JSM Tiaret n'a pas fait le déplacement à Constantine.

 *** nb ; classement des buteurs après 13 journées : 1- Abdessamia Rachid (RCK) 6 buts... 2- Benabou (RCR) 5 buts... 3- Djahnit (jsk) 4 buts / Baya (usmh) 4 buts / Meziane (mco) 4 buts / Ardjaoui (jsmt) 4 buts ***source : El Moudjahid du dimanche  (rétrospective du championnat).

 nb : Cette journée a été reporté  pour permettre au RC Relizane de disputer son match de coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes contre le Club Africaine de Tunis à Relizane le vendredi .

(*) JSK-ASMO match avancé joué le lundi .

(*) ASAM-JSK match retard joué le .

 nb ; benabou (rcrelizane) meilleur buteurs de la national une avec 11 buts.

nb ; après la  journée ; * benabou de relizane est buteur avec .

Meilleurs buteurs 
Le classement final des buteurs de la saison 1989-1990.

Notes et références 

 Le Calendrier de la Nationale Une , Saison 1989 - 1990 paru sur El-Moudjahid du Jeudi 10 Aout 1989 page 21 . ( Archives de M'hammed ) . ce calendrier a été établi hier soir ( mercredi 9 aout 1989)  à l'ists à l'issue d'un tirage au sort  en présence  du président  de la faf et des représentants  des clubs concernés  la premiére journée aura lieu le 31 aout 1989  .

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1988-1989
 Championnat d'Algérie de football D2 1989-1990
 Championnat d'Algérie de football D3 1989-1990

Championnat d'Algérie de football
Football en 1989
Football en 1990